Пе́рмский район — административный район в Пермском крае России. На территории района образован Пермский муниципальный округ. Административный центр — город Пермь, который в состав района не входит. Площадь — 3753,05 км². Население —  чел. (). Национальный состав (2010): русские — 86,92 %, татары – 4,29 %, коми-пермяки — 1,89 %, башкиры – 1,12 %.

География 
Расположен в пригородной зоне Перми. Район граничит на севере с административными территориями городов краевого значения Краснокамск и Добрянка, на северо-востоке – Чусовой, а на юге – с Кунгурским и Осинским, на западе по реке Каме – с Оханским и  Нытвенским районами Пермского края. Районный и краевой центр город Пермь в состав района не входит. Большая часть района находится  на левобережье Камы. К Пермскому району в северной части относится полуанклав на правом берегу Камы — территория бывшего Хохловского сельского поселения, отделённая от основной части района собственно городом Пермь к северу от него. В центральной части находится ЗАТО Звёздный, не входящее в состав района.

Выделяемый в рамках организации местного самоуправления Пермский муниципальный округ граничит соответственно с Краснокамским, Добрянским, Чусовским, Осинским, Оханским, Нытвенским городскими и Кунгурским муниципальным округами.

Площадь территории составляет 3753,46 км².

История 
До 1923 года здесь существовал Пермский уезд, который был одним из 16 входящих в состав Пермской губернии, образованной по манифесту Екатерины II в 1775 году.

С 1923 до 1931 гг. на этой территории был Калининский район, который  до 1925 года назывался Култаевским. Его центром до 1924 года было село Култаево, до 1927 года — село Верхние Муллы, а с 1927 года — город Пермь. Тогда же, в 1927 году в Калининский район был включён упразднённый Мотовилихинский район. В 1931 году ликвидирован был и Калининский район, а его земли вместе с частью упразднённых Ленинского (Григорьевского), Юговского и Юго-Осокинского районов были переподчинены Пермскому горсовету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 26 марта 1939 года был образован Верхне-Муллинский район с административным центром в селе Верхние Муллы. В него вошли 94 колхоза, 5 совхозов, 5 промколхозов, 2 машинно-тракторные станции. В 1958 году Верхние Муллы были упразднены как населённый пункт и включены в городскую черту Перми в качестве его микрорайона. Соответственно райцентром стал сам город.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 ноября 1959 года, в Верхне-Муллинский район была включена часть упразднённого Верхне-Городковского района. 

В 1963 году Верхне-Муллинский район был упразднён и стал частью укрупнённого Пермского сельского района, в который помимо этого вошли также части сельских территорий Краснокамского и Лысьвенского горсоветов и временно упразднённых Добрянского, Кунгурского и Чусовского районов. В Пермский сельский район в этот период входили 1 рабочий посёлок Верхнечусовские Городки и 747 сельских населённых пунктов, объединявшихся в 1 поссовет и 43 сельсовета. Пермскому горсовету были подчинены 4 рабочих посёлка (Новые Ляды, Сылва, Юг, Юго-Камский) и 20 сельских населённых пунктов.

В 1964 году укрупнённые сельские и промышленные районы были упразднены. При этом вместо Верхне-Муллинского был создан Пермский район. К 1981 году в Пермский район входили 4 рабочих посёлка (Кукуштан, Сылва, Юг, Юго-Камский) и 24 сельсовета.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи 2010 года: русские — 86,92 %, татары — 4,29 %, коми-пермяки — 1,89 %, башкиры — 1,12 %, удмурты — 0,99 %, украинцы — 0,5 %; а также численностью более 100 человек: армяне, таджики, белорусы, немцы, чуваши, узбеки, азербайджанцы.

Населённые пункты 
В Пермском районе 223 населённых пункта (все — сельские).

По состоянию на 1 января 1981 года на территории Пермского района находились 247 населённых пунктов, в том числе 4 рабочих посёлка (Кукуштан, Сылва, Юг, Юго-Камский) и 243 сельских населённых пункта. В 1992 году Юг, в 1999 году Кукуштан, в 2005 году Сылва, в 2008 году Юго-Камский были преобразованы в сельские населённые пункты (посёлки).

 Упразднённые населённые пункты
В 2005 году упразднены как фактически прекратившие существование и исключены из учетных данных деревни Карсаково, Ширково, Клюино, Любимово, Кашино бывшего Лобановского сельсовета, Пеньки, Халамово, Шемяки, Карагай, Воробьи, Осиновка, Козлы, Залесная, Чащевка.

В 2008 году упразднены деревни Дёмино, Катаево и Селино.

В 2009 году упразднена деревня Мокрида.

В 2011 году были упразднены как фактически прекратившие существование деревни Куляшовка и Новоселы.

 Восстановленные населённые пункты
В 2013 году по требованию прокуратуры края восстановлена в учётных данных ранее упразднённая деревня Дёмино.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории района функционирует Пермский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — Пермский муниципальный район).

При создании муниципального района в декабре 2004 года в его составе были выделены 25 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 2 городских и 23 сельских поселения. 

В феврале 2006 года Сылвенское городское поселение преобразовано в Сылвенское сельское поселение.

В апреле 2008 года Юго-Камское городское поселение преобразовано в Юго-Камское сельское поселение.

Законами Пермского края от 7 июля 2008 года упразднены сельские поселения: Мостовское (включено в Двуреченское сельское поселение с административным центром в посёлке Ферма); Нижнемуллинское (включено в Култаевское сельское поселение с административным центром в селе Култаево); Рождественское (включено в Юго-Камское сельское поселение с административным центром в посёлке Юго-Камский); Курашимское (включено в Кукуштанское сельское поселение с административным центром в посёлке Кукуштан).

Законом Пермского края от 1 июня 2010 года упразднено Лядовское сельское поселение и включено в Сылвенское сельское поселение с административным центром в посёлке Сылва.

Законами Пермского края от 6 мая 2013 года упразднены Кояновское и Мулянское сельские поселения (включены в Лобановское сельское поселение с административным центром в селе Лобаново), а также упразднено Соколовское сельское поселение, включённое в Савинское сельское поселение с административным центром в деревне Песьянка.

Законом Пермского края от 29 апреля 2022 года упразднены все сельские поселения вместе со всем муниципальным районом и преобразованы путём их объединения в Пермский муниципальный округ.

Экономика 
Расположение в пригородной зоне краевого центра обуславливает специфику хозяйств: овоще-молочное, молочно-мясное, производство яиц и мяса птицы. Среди предприятий широко известны госплемзавод «Верхнемуллинский», СХПК «Россия», государственный конезавод № 9. Все ликвидированы в связи с банкротством.

Транспорт 
По территории района проходят железнодорожные магистрали «Москва—Владивосток» и «Пермь—Екатеринбург». Границы района омывают воды двух водохранилищ — Камского и Воткинского. Летом работают паромные переправы «Юго-Камский—Оханск» и «Мостовая—Насадка». На территории Пермского района находятся «воздушные ворота» города Перми международный аэропорт «Большое Савино» (18 километров от центра города Перми).

Также по Пермскому району проходит два крупных магистральных нефте- и газопровода российского и международного значения: «Сургут—Полоцк» и «Уренгой—Центр».

Здравоохранение 
Медицинская помощь населению района организуется и осуществляется пятью муниципальными учреждениями здравоохранения:
 МУЗ «Центральная районная больница» в селе Лобаново,
 МУЗ «Култаевская участковая больница»,
 МУЗ «Кукуштанская участковая больница»,
 МУЗ «Юго-Камская больница»,
 МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Достопримечательности 
 Курорт Усть-Качка,

Археология 
 Неподалёку от Перми на левом берегу реки Нижняя Мулянка на Гляденовской горе находится Гляденовское костище — памятник гляденовской культуры раннего железного века.

Известные люди: уроженцы и бывшие жители 

 Тасимов, Исмагил — уроженец Кояново, один из крупнейших башкирских предпринимателей — поставщиков руды, инициатор создания в России первой высшей технической школы — Горного училища в г. Санкт-Петербурге (позднее Горного института), открытого в 1774 г.
 Свиязев, Иван Иванович (1797—1875) — уроженец Верхних Муллов, сын крепостного графини Шаховской, впоследствии академик, выдающийся архитектор России.
 Серебренников, Николай Николаевич (1900—1966) — уроженец Верхних Муллов. Во время экспедиции 1923 года на север Пермской области было собрано 248 деревянных скульптур, ставших основой всемирно известной коллекции деревянной скульптуры Пермской галереи, основатель Ильинского районного краеведческого музея.
 Куфонин, Сергей Фёдорович (1920—1979) — уроженец села Троица, советский лётчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Его именем названа улица в Перми.
 Оборин, Иван Иванович (1904—1967) — уроженец деревни  Новоселы, советский военачальник, полковник.

Примечания

Ссылки 
 Пермский район на сайте Администрации Пермского края
 Официальный сайт Пермского района
 Сайт Архива Пермского района

Пермский район